Чойбалса́н (; до 1941 года Баян-Тумен, Байн-Тумен) — четвёртый по величине город в Монголии. Административный центр Восточного (Дорнодского) аймака. Город расположен на реке Керулен на высоте 747 м над уровнем моря.

История 
На протяжении столетий место, где сейчас находится город, служило остановкой на караванном пути. 

В XIX веке поселение выросло до размеров города, став экономическим центром Восточной Монголии уже в XX веке. До 1941 город назывался Баян-Тумэн, позднее переименован в честь монгольского коммунистического политического деятеля Хорлогийна Чойбалсана. 

После развала СССР в 1991 году, город покинули специалисты из бывшего СССР, некоторые секторы экономики пришли в упадок.

Климат 
Климат Чойбалсана резко континентальный. Зима морозная, лето сравнительно жаркое.

Экономика 
В городе присутствует лёгкая и пищевая промышленность, развито производство стройматериалов. Для снабжения теплом и электричеством в 1982 году компанией Технопромэкспорт построена Чойбалсанская ТЭЦ. Установленная мощность - 24 МВт (2x6, 2х12), использует бурый уголь с разреза Бэрхе рядом с городом. Работают мукомольный и мясной комбинаты, шерстомоечная фабрика. В окрестностях развита добыча бурого угля и плавикового шпата (в Бэрхе). С недавних пор работает завод по переработке полиэтилена.

Транспорт 

Чойбалсанский аэропорт (COQ/ZMCD) располагает одной бетонной взлетно-посадочной полосой, регулярные рейсы в Улан-Батор. Бывший военный аэродром ВВС СССР. 

В советское время на аэродроме базировалось 42 самолета Су-17М, впоследствии Су-17МЗ. В 1990 году 43-й полк был выведен из Монголии. Международный резервный аэропорт в Чойбалсане построен на базе бывшего военного аэродрома в 2001 году. А с 2008 года начались международные рейсы в Хайлар, Китайская Народная Республика.

Город связан железнодорожной линией со станцией Соловьёвск (и Борзя) Забайкальской железной дороги.

В городе родились:
 Юрий Сенкевич (1937—2003) — советский и российский журналист.
 Олег Яковлев (1969—2017) — российский певец, актёр, экс-солист группы «Иванушки International» (1998—2013).

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные по Дорнодскому аймаку 
 Чойбалсан|Монголия|Ностальгия, военный гарнизон времен СССР

См. также 
 2-я гвардейская Тацинская Краснознамённая ордена Суворова танковая дивизия

Города Монголии
Дорнод
Переименованные населённые пункты Монголии
Города, названные в честь людей